TB, Tb eller tb kan syfta på:

 TB Fastigheter - ett fastighets och byggbolag 
 Tb (lok) – ett svenskt diesellok
 Tb (ånglok), ett svenskt ånglok
 Terabyte (TB) – en informationsenhet
 Terabit (Tb) – en informationsenhet
 Terbium (Tb) – nummer 65 i Periodiska systemet
 Tillberga Bandy Västerås – en svensk idrottsklubb
 Tuberkulos – en sjukdom
 Täckningsbidrag – ekonomisk term